Diego Rivas (1980–2011) mexikói énekes
Diego Rivas (1980) spanyol labdarúgó